Unter der Baureihe 811 versteht man zwei verschiedene Modernisierungsvarianten der ČD-Baureihe 810:
 Zwei Prototypen, die als ČD-Baureihe 811 (1997) eingereiht wurden.
 Eine Serie von Fahrzeugen, die nach den Anforderungen der Mährisch-Schlesischen Region unter der ČD-Baureihe 811 (2020) entstand.